Премьера четвёртого сезона шоу «В Америке есть таланты» состоялась на канале NBC 23 июня 2009 года. Победителем сезона кантри-певец Кевин Скиннер был назван 16 сентября 2009 года. В этом сезоне это первый сезон, который будет транслироваться в формате высокой чёткости.

Ведущим этого сезона был Ник Кэннон, который сменил Джерри Спрингера. Спрингер заявил, что не мог принять участие в связи с другими обязательствами. Судьи предыдущих трёх сезонов возвратились в четвёртый сезон, несмотря на слухи, что Шэрон Осборн покинет шоу.

В финале четвёртого сезона Дэвид Хасселхофф был как судья.

Старт сезона транслировался вживую 4 августа 2009 года.

Процесс отбора 
Четвёртый сезон переносит процесс третьего сезона. Из более чем 160 номеров, прошедших прослушивание, 48 продолжат выступать на концертах. В этом сезоне название «Las Vegas Callbacks» было переименовано в «The Vegas Verdicts». В отличие от предыдущих сезонов, у номеров не было шанса выступать второй раз, если не был дан вызов судей. Судьи повторно прослушивали запись на кассетах и создали Топ-40 на основе предварительных выступлений номеров, похожий на формат шоу-сестры «В Британии есть таланты». Тем не менее, во время первого первых выступлений шоу было выявлено, когда судьи при вызове исполнительным продюсером Саймоном Коуэллом вернули обратно 8 номеров, которые ранее были сокращены. Таким образом, общее количество номеров дошло до 48. В прошлом сезоне прошедшие номера были разделены на 4 группы, которые выступали на сцене в течение двух недель с номерами, прошедшими из предыдущей ночи, были объявлены перед следующей группой выступлений номеров. В этом году каждая группа в топ-48 была разделена на 4 группы по 12 в каждой, но только одна группа выступала в неделю, а отдельные результаты показывают дату эфира показа для группы на следующий день. В этом сезоне впервые были представлены результаты эпизодов продолжительностью в один час еженедельно на основе первого сезона.

Во время эпизодов выступлений, если три судьи нажимали на кнопки, номер доводился до конца, в отличие от предыдущего сезона, где он может продолжиться в течение короткого времени. По результатам эпизодов 5 лучших номеров от каждой группы из 12 доходили до полуфинала, а 4 номера определялись голосами зрителей, судьи между номерами решали с пятым и шестым самыми высокими зрительскими голосами. 12 номеров были представлены публике в группе из двух или трёх (обычно похожие номера — например, танцоры, дети — вместе взятые) и ведущий объявил, какой из них прошёл вперёд, а какие выбыли из проекта. Когда 3 номера представлялись в виде группы, ведущий сначала объявлял номер из трёх как первый выбывший номер, а затем объявил, который номер из оставшихся двух останется в конкурсе. Последняя группа номеров была на пятом и шестом местах, а судьи выбирали один из них большинством голосов. Зрители никогда не узнавали, сколько зрительских голосов получил каждый номер.

В полуфинале 20 номеров, которые прошли через 1/4 финала, были разделены на группы по 10. Одна из этих групп выступала еженедельно, затем на следующий с эпизодом выступлений результаты. Только каждую неделю 4 номера должны были пройти в финал. Судьба трёх из них определялась голосованием зрителей, но четвёртое и пятое места определялись решением судей. Тем не менее, в одном случае судьи пропустили обоих участников, так как не могли принять решения. В другом случае, в Топ-5 номера прошли. Вместо предыдущих сезонов, когда финал содержал 4 или 5 номеров, в этом сезоне финале содержал 10 номеров.

Предварительные прослушивания 
В этом году прослушивания были проведены в городах Нью-Йорк, Хьюстон, Лос-Анджелес, Чикаго, Майами, Сиэтл/Такома, а также в Бостоне, Вашингтоне (округ Колумбия), но не были телевизионными. 160 номеров вышли в раунд «Лас Вегас».

Второй раунд

Неделя в Лас-Вегасе 
Выпуски «Недели в Лас-Вегасе» были показаны в эфире 28, 29 июля 2009 года. В течение двух эпизодов более 160 номеров, прошедшие через предварительные раунды, были сужены до Топ-40, которые сделали это до раундов живых выступлений.

В первом эпизоде «Las Vegas Verdicts», поскольку Кэннон относилась к ним, эпизод начался с 25 из 160 номеров, которые были устранены прямо в аэропорту Лас-Вегаса. Остальным участникам были кратко показаны наслаждения достопримечательности Вегаса, прежде чем выбывание продолжилось. Номера предстали перед судьями, и была названа их судьба. Судьи выбрали 3 танцевальные группы: Destined 2 Be, BreakSk8, and U4ria Dance Crew для броска вызова. Им было предложено подготовить танец в течение 12 часов плюс они будут иметь то же самое музыкальное сопровождение. После того, как они выступят, судьи будут решать, какие танцевальные коллективы будут способствовать прохождению в четвертьфиналы Топ-40.

Во втором эпизоде была показана остальная часть ТОп-40, и многие номера выбыли. Выступления трёх танцевальных команд, оспоренных в предыдущем эпизоде, были показаны в монтаже.

В конце второго эпизода Саймон Коуэлл, который прилетел в Лос-Анджелес, заявил, что был недоволен отсевом, сделанным судьями. Коуэлл показал, что там было устранено «слишком много талантов», и он чувствовал, что некоторым участникам следует дать ещё один шанс на выступление. Как результат 2 номера были возвращены в качестве диких карт при каждом четвертьфинальном раунде.

Первый отрезок 
Номера, которые выбыли в аэропорту Лас-Вегаса, включают в себя:
 Circus R Us
 Предварительные мероприятия (эпизод 4): Каучук, хула-хупы на греблях велосипеда.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбыл.
 Таллан Нобл Латц
 Предварительные мероприятия (эпизод 7): 9-летний игрок на электрогитаре.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбыл.
 Натан Бёртон
 Предварительные мероприятия (эпизод 7): Фокусник, также появлялся в первом сезоне.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбыл.
 Кари Каллин
 Предварительные мероприятия (эпизод 7): Певец, пел песню «Somewhere» из мюзикла Вестсайдская история.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбыл.
 Сиана Пелекай
 Предварительные мероприятия (эпизод 10): 8-летний певец, пел песню «At Last».
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбыл.
 Алекс Уэсли
 Предварительные мероприятия (эпизод 10): 53-летний танцор.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбыл.

Отрезки (часть 1) 
Номера, которые были обрезаны в первом эпизоде «Las Vegas Verdict», включают:
 Кейт Джонсон
 Предварительные мероприятия (эпизод 8): Певец и гитарист, выступал с песней «Walking in Memphis» Марка Кона.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбыл.
 Тони Ферранте
 Предварительные мероприятия (эпизод 7): 74-летний танцор, выступал с песней «You Make Me Feel (Mighty Real)» Сильвестра Джеймса.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбыл.
 Джозеф Константин
 Предварительные мероприятия (эпизод 4): Фокусник.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбыл.
 The Spiritual Harmonizers
 Предварительные мероприятия (эпизод 7): Закрытая гармоничная группа певцов, работников почты.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбыли.
 Fuchsia FoXXX
 Предварительные мероприятия (эпизод 4): Танцоры живота.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбыли.
 The Hurricane Tricksters
 Предварительные мероприятия (эпизод 4): Исполнители трюков.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбыли.

Отрезки (часть 2) 
Номера, которые были обрезаны во втором эпизоде «Las Vegas Verdict», включают:
 Рашида Джолли
 Предварительные мероприятия (эпизод 8): Выступала с песней «Killing Me Softly», играя на арфе.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Выбыла.
 Кристофер и Лаура Кэмп
 Предварительные мероприятия (эпизод 8): Номер с кнутом.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Выбыли.
 Duo Design
 Предварительные мероприятия (эпизод 9): Акробаты в жанре адажио.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Выбыли.
 The Flash
 Предварительные мероприятия (эпизод 9): Жонглёры и акробаты.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Выбыли.
 The Kalinins (Калинины)
 Предварительные мероприятия (эпизод 8): Отец и сын акробаты.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Выбыли.
 Артур Гулкаров
 Предварительные мероприятия (эпизод 7): Акробат и танцор.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Выбыл.
 Кара и Кори Бритц
 Предварительные мероприятия (эпизод 9): Родной брат гитариста/певческий дуэт, выступали с песней «Every Breath You Take» группы «The Police».
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Выбыли.
 The Serenades
 Предварительные мероприятия (эпизод 9): Певцы. Пели песню «Hit the Road Jack» Рэя Чарльза.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Выбыли.
 Destined 2 Be
 Предварительные мероприятия (эпизод 8): Танцоры поппинга, пели песню «Shawty Get Loose» Лила Мамы.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 1): Выбор судей. Учитывая новую пьесу музыки, они должны были в течение 12 часов выступить с музыкальным номером.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Выбыли.
 Келли Гловер
 Предварительные мероприятия (эпизод 7): Пел песню «Listen» из фильма «Девушки мечты».
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Выбыл.

Неизвестный отрезок 
Номера, выбывшие в неизвестном этапе «Недели в Лас-Вегасе»:
 Unexpected Step Team
 Предварительные мероприятия (эпизод 1): Степ-команда.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Anointed S
 Предварительные мероприятия (эпизод 1): Вокальная перкуссия.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Black Fire Percussion
 Предварительные мероприятия (эпизод 1): Барабанщики.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 NYC Gay Men’s Chorus
 Предварительные мероприятия (эпизод 1): Певцы.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Брюс и Симона
 Предварительные мероприятия (эпизод 1): Воздушные гимнасты, выступали с песней «Can’t Get Enough of Your Love» Берри Уайта.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Брэд Байерс
 Предварительные мероприятия (эпизод 1): Участник в стиле карнавальная интермедия, всовывал рыболовный крючок и дрель себе в нос.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Хор Городской Нации Хип-Хопа
 Предварительные мероприятия (эпизод 1): Хоровое шоу.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Акробатическая команда Джесси Уайта
 Предварительные мероприятия (эпизод 1): Акробаты.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Draconik
 Предварительные мероприятия (эпизод 1): Огненное шоу.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Comic Bots
 Предварительные мероприятия (эпизод 2): Группа, состоящая из участников, одетых в костюмы домашних роботов.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Хотя этот номер был показан как отрезок выживания в первоначальном аэропорту, он не прошёл в Топ-40, поэтому предполагалось устранить его судьями.
 Том Дёрнин
 Предварительные мероприятия (эпизод 2): 52-летний танцор и иллюзионист.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Джозеф Харрис
 Предварительные мероприятия (эпизод 3): Участник с йо-йо.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 TJ & the Little Mamas
 Предварительные мероприятия (эпизод 5): 6- и 9-летний танцоры, выступали с хип-хоповой версией песни «Dance to the Music».
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Мисс Германия
 Предварительные мероприятия (эпизод 5): Огненное шоу.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Дженис Мартин
 Предварительные мероприятия (эпизод 5): Певец, скрипач и воздушный акробат.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Братья Скотт
 Предварительные мероприятия (эпизод 5): Исполнители танца поппинг в стиле мультфильма.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Iconic Crew
 Предварительные мероприятия (эпизод 5): Танцевальная бригада.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Live in Color
 Предварительные мероприятия (эпизод 6): Танцевальная бригада.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Анна Пипоян
 Предварительные мероприятия (эпизод 6): Танцор живота, танцевал с зажжённой опорой канделябры на голове.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Eclipse
 Предварительные мероприятия (эпизод 6): Рэпер.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Timez 2
 Предварительные мероприятия (эпизод 6): Певцы-близнецы в стиле хип-хоп, пели песню «Yeah!» музыканта Usher.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Саймон Чабан
 Предварительные мероприятия (эпизод 8): Танцор с огнём.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Луис Бар и Лаура Канту
 Предварительные мероприятия (эпизод 8): Танцоры танго.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Encore
 Предварительные мероприятия (эпизод 9): Танцевальная бригада.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Алисия Купер
 Предварительные мероприятия (эпизод 9): Сидячий комик.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 N2UN
 Предварительные мероприятия (эпизод 9): Дуэт пианистов/скрипачей.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 Кошка Рэнелл
 Предварительные мероприятия (эпизод 10): Певица, пела песню «Natural Woman» Ареты Фрэнклин.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.
 E3
 Предварительные мероприятия (эпизод 10): Танцевальное трио.
 Неделя в Лас-Вегасе (часть 2): Номер не показан, но не прошёл в Топ-40, и, предположительно, исключён судьями.

Четвертьфиналы 
Четвертьфиналы начались 4 августа 2009 года. 12 номеров (10 оригиналов из Топ-40, 2 из «Дикой карты») выступали каждую неделю. 2-часовой выпуск выступлений был каждый вторник, затем в течение часа на следующий день были показаны результаты, где 5 номеров из 12 предыдущей ночью остались в проекте. Когда судьи наживали на кнопки, они должны остановить выступление, в отличие от предыдущих сезонов, где на данном этапе действий было разрешено продолжить представление, несмотря на нажатия кнопок судьями. Большой X появлялся на экране сцены с указанием номера, вычеркнутого судьями. Зрители ещё могли голосовать за вычеркнутый номер. Голоса судей остались, так как они должны решить, будет ли участник, который занял или 5, или 6 место, переведён в следующий раунд.

Неделя 1 
Выпуск вышел в эфир 4 августа 2009 года и длился 2 часа.

Результаты тура были показаны в эфире 5 августа 2009 года в течение часа. Он включал выступления Тэрри Фатора и Мэрайи Кэри.

Таблица удалений (неделя 1) 

Курсивом показаны номера, которые были в «Дикой карте». Указан порядок выступлений в эпизоде.

Неделя 2 
Выпуск вышел в эфир 11 августа 2009 года и продолжался 2 часа.

Результаты тура были показаны в эфире 12 августа 2009 года в течение часа. Он включил выступления группы LMFAO, Пенна и Теллера.

Таблица удалений 

Курсивом показаны номера, которые были в «Дикой карте». Указан порядок выступлений в эпизоде.

Неделя 3 

Выпуск вышел в эфир 18 августа 2009 года и длился 2 часа.

Результаты тура были в эфире 19 августа 2009 года в течение часа. Были включены выступления Эшли Тисдейла and и группы Daughtry.

Таблица удалений (неделя 3) 

Курсивом показаны номера, которые были в «Дикой карте». Указан порядок выступлений в эпизоде.

Неделя 4 
Выпуск вышел в эфир 25 августа 2009 года и длился 2 часа.

Результаты тура были показаны в эфире 26 августа 2009 года в течение часа. Были включены выступления Ребы Макэнтайра.

Таблица удалений (неделя 4) 

Курсивом показаны номера, которые были в «Дикой карте». Указан порядок выступлений в эпизоде.

Топ-20 
Полуфиналы начались 1 сентября 2009 года. Процесс проходил, как в четвертьфиналах, за исключением того, что больше нет номеров «Дикой карты».

Раунд 1 
Выпуск вышел в эфир 1 сентября 2009 года и продолжался 2 часа.

Результаты тура были показаны в эфире 2 сентября 2009 года в течение часа, включая выступления звёзд «Мисс Пигги» и «Лягушонок Кермит» (в исполнении Арти Эспозито для заполнения недоступного Стива Уайтмира), которые пели песню «Don’t Go Breaking My Heart», а один Дэвид Хасселхофф исполнял песню «Feeling Good».

Таблица удалений (раунд 1)

Конкурсанты, которые появлялись в других шоу 
Тиа Мехиа была самой молодой из 13 лучших финалистов десятого сезона проекта «American Idol». Она первая бывшая конкурсантка шоу «В Америке есть таланты», конкурирующая на «American Idol», следующая за Джессикой Санчес из первого сезона «В Америке есть таланты», которая соревновалась в следующем сезоне этого шоу. Она была устранена на 10 место, наряду с 11 местом финалиста Найма Адедапо.

Рейтинги

Рейтинги США

Рейтинги Канады

Ссылки 
 Официальный сайт 

В Америке есть таланты
Телесезоны США 2009 года